Марина Леонидовна Куделинская (род. 26 ноября 1964, Скопин, Рязанская область, СССР) — российская актриса театра и кино, ведущая телепередач, член Союза театральных деятелей Российской Федерации, член Гильдии актёров кино России.

Биография 
Родилась 26 ноября 1964 года в городе Скопин Рязанской области. Родители, Тарасова Надежда Петровна и  Миляков Леонид Дмитриевич, театральные режиссёры. С пятилетнего возраста воспитывалась отчимом — Тарасовым Юрием Егоровичем. 

С 1971 года проживала в Смоленске. Окончила в 1987 году ЯГТИ, курс В. Борисова. С 1987 по 2005 год — актриса театра «Сатирикон». Первыми ролями Марины Куделинской в этом театре стали работы в спектаклях «Лица» (импровизация по Михаилу Мишину) и «Избранное». 

С 1987 года она также начинает работать на телевидении, ведущей сюжетов в знаковой передаче того времени «Взгляд». В кино Марина Куделинская впервые снялась в 28 лет, в картине украинского производства «Диссоната». Следующее появление на экране в 2005 году, в социальной драме «Рублевка Live» и двух сезонах молодежного сериала «Студенты». На 2017 год в фильмографии актрисы было свыше 90 работ в кино и телесериалах.

Личная жизнь 
Единоутробная сестра Марины Куделинской — Виктория Тарасова, актриса театра и кино.

Разведена, есть сын Григорий (1996 года рождения).

Роли в спектаклях театра «Сатирикон» 
 1987 «Избранное» — режиссёры Аркадий Райкин и Константин Райкин
 1987 «Лица» (импровизация по Михаилу Мишину) — Непримиримая, Мавра, режиссёр Валерий Фокин
 1987 «Что наша жизнь?..», по пьесе А. М. Арканова — Влюбленная, режиссёры Константин Райкин, Владимир Поглазов, Анатолий Морозов
 1990 «Маугли», по произведениям Р. Киплинга — Мать Волчица, режиссёр Константин Райкин
 1990 «Багдадский вор» — Цунами, режиссёр Александр Горбань
 1991 «Голый король» — Первая придворная дама, режиссёр Александр Горбань
 1992 «Мнимый больной» — Беллина, режиссёр Александр Горбань
 1993 «Шоу Сатирикон» — режиссёр Александр Горбань
 1996 «Трехгрошовая опера» — Проститутка, режиссёр Владимир Машков
 2001 «Шантеклер» (драматическое шоу по пьесе Эдмона Ростана) — Кохинхинка, режиссёр Константин Райкин
 2002 «Доходное место» — Вишневская, режиссёр Константин Райкин

Антрепризные спектакли 
 2014 «Фаина. Птица парящая в клетке» — авторы Стелла Самохотова и Софья Лежнева — Павла Вульф, режиссёр Станислав Евстигнеев, продюсер Стелла Самохотова, ЦДЛ.
 2016 «Экспресс „Калифорния“» (по мотивам романа Джозефины Лоуренс «Долгие годы»)— Грейс, режиссёр Евдокия Германова.

Работы в кино 

  — Диссоната (Украина), главная роль
  — Багдадский вор (фильм-спектакль)
  — Белка в колесе, Лариса
 2008 — Защита против, Мила Мирская
 2008 — Королева льда, Марина
 2008 — Мустафа Шокай (Россия, Казахстан), Екатерина Ковалевская
 2008 — При чужих свечах (не был завершен), эпизод
 2008 — Ставка на жизнь, Яна, врач
  — Брак по завещанию, Элен, преподаватель английского и хороших манер
 2009 — Город соблазнов, Алиса
 2009 — Женщина-зима, главврач
 2009 — Когда мы были счастливы, Марина, хозяйка ресторана
 2009 — Любка, Зинаида Николаевна Мосельцова
 2009 — Однажды будет любовь, Александра, подруга Корж
 2009 — Первая попытка, Валентина Варламеева, начальник отдела рукописей
 2009 — Подарок судьбы, эпизод
 2009 — Радуга (не был завершен), Люся
 2009 — Разжалованный, Софья Борисовна, военврач
 2009 — Семь жён одного холостяка, Елена Сергеевна
 2009 — Террор любовью, первая жена Льва Сергеевича
 2010 — А мама лучше!, подруга Светланы
  — Бежать, Жанна, секретарь Арсена
 2011 — Мантикора (фильм, 2011), Анна Павловна
 2011 — Неистовый, яростный, бешеный..., соседка Оли
  — Эффект Богарне, Нина (бывшая жена Валерия), Елена (прабабушка Нины)
 2012 — Мантера (не был завершен), Леди X, представительница темного легиона
 2012 — Твой мир, серия «Шахматы Раджа-Гуны»
 2012 — Первая осень войны (не был завершен)
  — Алмаз в шоколаде, мать Славика
  — Спираль, следователь
  — Старость (фильм), Мать
 2016 — Осенью 41-го, Надежда

Роли в телесериалах 

 2005 — Рублёвка Live, серия «Гламурный маньяк»  Лариса Авдошина
 2006 — Трое сверху, Ирина Сергеевна
 2006 — Студенты-2,
 2006 — Шпионские игры, Ловушка для мудреца (фильм 2), эпизодическая роль
 2006 — Васька, Таисия
 2007 — Дочки-матери, Синицына
 2007 — Сваха — С первого взгляда (79-я серия), Ольга
 2007 — Спецгруппа — Обратный след (фильм 5), Светлана
 2007 — Таксистка-4
 2007 — Час Волкова — Светлана
 2007 — Школа № 1, Марина Леонидовна, завуч школы
 2007—2009 — Огонь любви, медсестра
 2008 — ГИБДД и т. д., Виктория
 2008 — Братья-детективы, 6 серия, Алла Уварова
 2008 — Две сестры, гинеколог
 2008 — Зверобой, Соня, жертва сектантов
 2008 — Шпионские игры — Ускользающая мишень (фильм 12), Елена Шпак
 2008 — Фотограф, (Американский друг, 15-я серия), Илона
 2008—2010 — Ранетки (телесериал), Громова, мама Ромы, скрипачка
 2008 — Мент в законе-1, Судья и палач (фильм 1), Элла
 2008 — Проклятый рай 2, Марго
 2009 — Отблески — Сейф (19-я серия), 2009, мачеха Дебешева
 2009 — Хранитель, 9 — 12 серии, жена Фогеля
 2009 — Ясновидящая, Людмила
 2010 — Дворик, Людмила, старшая дочь Тиняковых
 2010 — Дело Крапивиных — Криминальный дуэт (Фильм № 11), эпизод
 2010 — Маргоша (все сезоны), регистратор в отеле
 2010 — Москва. Центральный округ-3, эпизод
 2010 — Наша Russia. Яйца судьбы, гостья Виктора Марьяновича
 2010 — Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение — Бесплатных пирожных не бывает (Фильм № 3), Лариса Шепилова
 2010 — Обитель
 2010 — Путейцы-2
 2010 — Маруся, Полина
 2010 — Точка кипения,
 2010—2011 Старики — Аферистка (Фильм № 3), Ольга
 2010—2015 Интерны, все сезоны
 2011 — Грибной царь, Татьяна Витальевна, мать Светы
 2011 — Маруся. Возвращение, Полина
 2011 — Закон и Порядок: Преступный умысел (сезон 4), Фактор смерти (4-я серия), Резцова
 2011 — Золотые, мама Лили
 2011 — Литейный (телесериал) (5-й сезон) — Грехи юности (7-я серия), Анечка, секретарша
 2011 — Метод Лавровой — Призрак (Фильм № 6), Кира Рудова
 2011 — Наши соседи-2, гинеколог
 2011 — Русская наследница, Ирина Львовна, заведующая детским домом
 2011—2016 — Светофор, 51-я серия, Светлана, жена директора рынка
 2011 — Условия контракта, Ольга Сергеевна
 2012 — Дневник доктора Зайцевой-2, Тамара
 2012 — Одинокий волк
 2012 — Топтуны, Вербовщик (Фильм № 8), Анна Цепкина (Ундина, Бетика), наемник, снайпер
 2012 — Убить Дрозда, Антонова
 2011 — Без срока давности (16-я серия «Последний гол»), Анна Николаевна Филатова
 2012 — Чемпионки, Марина Юрьевна Брусилова/«Брюс всемогущий», главный тренер чемпионки
 2013 — До смерти красива, Сотрудница небесной канцелярии
 2013 — Студия 17
 2013 — Торговый центр, Оксана Нестерова, хозяйка брачного агентства
 2014 — Господа-товарищи, (Фильм № 2 «Мурка»), хозяйка притона
 2014 — Любовь в большом городе 3, Ольга Львовна
 2014 — Практика, Алла Григорьевна Шмелёва
 2014 — Татьянина ночь, Регина
 2014 — Улыбка пересмешника, Альбина Григорьевна
 2015 — ЧОП. Второй сезон, Елена Сергеевна
 2016 — Мурка, Хозяйка магазина
 2016 — Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса, Галина Андреевна
 2016 — От печали до радости, Вера Альбертовна
 2016 — Пушкин, консультант по эпохе
 2017 — Любовь по приказу, Раиса Лаптева, супруга генерала
  — Тот, кто читает мысли (Менталист) (серия № 8 «Погоня за прошлым») — Вера Иванова (бывшая Марченко), мать убитой Вали Марченко, бывшая домработница в доме Назаровых
  — Неизвестный — Марина Пичугина
  — Хочу быть счастливой — Сима, подруга Людмилы
  — Тайны города «Эн»
  — Чёрная лестница — Марина Ильинична Захарова, эксперт-криминалист
  — Несладкая месть — Лулу, мать Ани, бандерша
  — Красота небесная — Таисия
  — Золотая кровь. Чёрный Орлов — Раиса Сергеевна
  — Золотая кровь. Градус смерти — Раиса Сергеевна
  — Анатомия сердца — Регина Эдуардовна
  — Контракт на счастье — Ирина

Работа на телевидении 
 1987—1991 Взгляд (телепрограмма) — Ведущая сюжетов
 1994 — Ведущая политических сюжетов с Владимиром Цветовым в Токио — 1 канал
 1992 — Ведущая программы «Звёздный дождь» — РТР
 1992—1994 — Ведущая программы «6 соток» — РТР
 1995—1997 — Ведущая программы «Интерьер» — МТК
 1995 — Ведущая программы «Лемонс-новости» — МТК
 1997—1998 — Автор и ведущая программы «Домашний театр» — РТР

Работы на радио 
 2001—2002 Радио Танго — Автор и ведущая программы «Частные уроки Марины Куделинской»
 2003—2006 Русское Радио-2 — Автор и ведущая программы «Бессонница»

Награды 
 Фестиваль «Виктория», Испания, 1991 год, в составе спектакля «Багдадский вор»
 Приз Академии российского телевидения «ТЭФИ» коллективу телевизионного художественного фильма «Разжалованный» в двух номинациях - «Лучший телевизионный фильм года» и «Лучший сценарий», 2010 год
 Специальный приз зрительских симпатий «За создание образов любимых героинь», фестиваль художественного и документального кино «Человек, познающий мир» (Крым, 2016)

Примечания

Ссылки 
 Marina Kudelinskaya в Internet Movie Database.
 Марина Куделинская в театре «Сатирикон» им. А.Райкина 
 Марина Куделинская на Kinomania.ru.
 Марина Куделинская на Rusakters.ru.
 
 

Выпускники ЯГТИ
Телеведущие России
Телеведущие XXI века
Персоналии:Театр «Сатирикон»